Мели́сса Энн Макка́рти (; род. 26 августа 1970, , Иллинойс, США) — американская актриса, комедиантка, сценаристка, продюсер и модельер. Обладательница двух премий «Эмми», а также двукратная номинантка на премии «Оскар» и «Золотой глобус».

Маккарти начала карьеру как стендап-комедиантка, выступая в нью-йоркских клубах, а после переехала в Лос-Анджелес, где начала карьеру в кино и на телевидении. Она достигла первой широкой известности благодаря роли Сьюки Сент-Джеймс в телевизионном сериале «Девочки Гилмор», которую она исполняла с 2001 по 2007 год. С 2007 по 2009 год она играла роль Дены в ситкоме «Кто такая Саманта?», а с 2010 по 2016 год она играла главную роль в комедийном сериале «Майк и Молли», за которую она получила премию «Эмми» в категории «Лучшая актриса комедийного сериала» в 2011 году. Она также известна по своим ролям в фильмах «Девятки», «План Б», «Жизнь, как она есть» и по своей роли Меган в фильме 2011 года «Девичник в Вегасе», который принес ей несколько наград и номинаций, в том числе на «Оскар», BAFTA и Премию Гильдии киноактёров США за «Лучшую женскую роль второго плана». В 2012 году журнал Forbes включил Маккарти в свой список «Двадцати самых высокооплачиваемых актрис на телевидении». С тех пор Маккарти сыграла главные роли в голливудских комедиях «Поймай толстуху, если сможешь», «Копы в юбках», «Тэмми» и «Шпион» (отмеченная номинацией на «Золотой глобус»), каждая из которых имела успех в прокате. В 2014 году она взяла на себя драматическую роль в фильме «Святой Винсент».

Маккарти является владельцем производственной компании On the Day Productions. В 2013 году журнал Forbes включил Маккарти в свой список «Ста самых влиятельных знаменитостей». В 2015 году она получила именную звезду на Голливудской «Аллее славы», а позже запустила линию дизайнерской одежды Melissa McCarthy Seven7, которая рассчитана для женщин всех размеров. Также в 2015 году Forbes поместил Маккарти на третью позицию в своём ежегодном списке «Самых высокооплачиваемых актрис мира».

Ранние годы 
Мелисса Энн Маккарти родилась в 1970 году в  в штате Иллинойс. Она является дочерью фермеров Сандры и Майкла Маккарти, а также двоюродной сестрой актрисы Дженни Маккарти. Как говорит сама актриса, она выросла на ферме, в большой «ирландско-католической семье».

Маккарти окончила среднюю католическую школу  города Джолиет в Иллинойсе. После переезда в Нью-Йорк, она начала карьеру стендап комедианта, выступая в таких известных клубах города как Stand-Up New York Comedy Club и . Она изучала мастерство драматического актёра в «Актёрской студии» на Манхэттене, и параллельно с этим участвовала во многих театральных постановках, а в середине 1990-х переехала в Лос-Анджелес, где начала карьеру в кино и на телевидении. Переехав в Лос-Анджелес в 1996 году, Маккарти присоединилась к известной импровизационной комедийной труппе .

Карьера

Начало карьеры 
Дебют Маккарти состоялся на экране в 1997 году, в эпизоде комедийного сериала телеканала NBC «Дженни», главную роль в котором исполняла её двоюродная сестра Дженни Маккарти. Год спустя она сыграла главную роль в короткометражном комедийном фильме «Бог», режиссёра Джона Огаста Позже последовала роль второго плана в независимом фильме «Экстази» с Уильямом Фихтнером и Кэти Холмс. С 2000 по 2003 она сыграла небольшие роли в таких голливудских фильмах как «Малыш», «Ангелы Чарли», «Белый Олеандр» и «Жизнь Дэвида Гейла». В 2002 году актриса снялась в двух независимых фильмах: в чёрной комедии «Тыковка» и мелодраме «Третий лишний». В первом фильме она сыграла роль молодой женщины, которая страдает от безответной любви к инвалиду, который в то время идет на свидание с главной героиней фильма в исполнении Кристины Риччи, а во втором роль коллеги героя Бена Аффлека, которая сопровождает его на свидании с персонажами Люка Уилсона и Дениз Ричардс. Она приняла участие в озвучивании одного из персонажей в трёх эпизодах мультсериала «Ким Пять-с-плюсом» в 2002—2005 годах. Маккарти также появилась в телесериалах «Затерянный мир» в 2001, и «Умерь свой энтузиазм» в 2004 годах.

Первые успехи 
В 2001 году Маккарти получила свою первую крупную роль — Сьюки Сент-Джеймс, шеф-повара и лучшей подруги главной героини телесериала «Девочки Гилмор», Лорелай Гилмор (Лорен Грэм). В оригинальной версии пилотного эпизода роль исполнила актриса Алекс Борштейн, однако ей пришлось отказаться от роли из-за работы над озвучиванием мультсериала «Гриффины». Маккарти получила роль легкомысленной Сьюки, и исполняла её на протяжении шести сезонов, до завершения сериала в 2007 году.

В 2007 году Маккарти снялась в психологической драме «Девятки», вместе с Райаном Рейнольдсом. Фильм был встречен преимущественно с благоприятными отзывами от критиков, и был впервые показан в рамках кинофестиваля «Сандэнс», а позже вышел в ограниченный прокат в США. В том же году она получила роль Дены, лучшей подруги главной героини Саманты (Кристина Эпплгейт) в комедийном сериале Сесилии Ахерн «Кто такая Саманта?». Проект рассказывал о 30-летней Саманте, вице-президенте фирмы по продаже недвижимости, которая теряет память после автомобильной аварии. Маккарти исполняла роль нуждающейся в деньгах социопатки Дены, бывшей лучшей подруги в школьные годы, с которой они долго не общались. Она решает притвориться, что все эти годы они дружили, с корыстной целью. Сериал выходил на телеканале ABC на протяжении двух сезонов. В мае 2009 года канал закрыл проект из-за снижавшихся рейтингов. В 2008 году она появилась в двух фильмах: «» и «Прекрасные уродцы». Она также была приглашенной звездой в эпизодах телесериалов «» в 2009 и «Частная практика» в начале 2010 года.

В 2010 году она появилась в двух голливудских фильмах: «План Б» с Дженнифер Лопес, и «Жизнь, как она есть» с Кэтрин Хайгл. В том же году Маккарти получила свою первую главную роль в карьере, в ситкоме канала CBS «Майк и Молли», который рассказывал о закомплексованной учительнице младших классов средних лет, живущей со своей сексуально раскрепощённой шестидесятилетней матерью Джойс (Свуси Кёрц) и не одарённой интеллектом сестрой. На встрече анонимных обжор она знакомится с офицером полиции Майком, и вскоре начинает с ним встречаться. Пилот был встречен в основном с благоприятными отзывами от критиков, и имел успех в телевизионных рейтингах. Рейтинги первого сезона продолжали оставаться стабильно высокими, и в мае 2011 года канал продлил сериал на второй сезон. Выступление актрисы было благоприятно отмечено телевизионными критиками, которые сравнивали её героиню с Розанной, из одноимённого популярного сериала начала девяностых. Большинство критиков, однако, сошлись во мнении, что сериал в некоторой степени не оригинален, а шутки вторичны. В 2011 году она получила номинацию на премию «Эмми» в категории «Лучшая актриса комедийного сериала».Когда актриса принимала награду на сцене, она сказала, сдерживая слезы: «Я из Плейнфилд, штат Иллинойс, и я стою здесь, и это отчасти удивительно»., «Я хожу на работу, я работаю с раннего утра,<…>, потому что мне не терпится увидеть людей, с которыми я работаю.».

Прорыв 
В 2011 году Маккарти снялась в одной из главных ролей в фильме режиссёра Пола Фига «Подружки невесты», который в прокате в России был переименован в «Девичник в Вегасе». Картина была встречена с большим количеством благоприятных отзывов от кинокритиков, а также имела успех в прокате, собрав почти 300 миллионов долларов. В июне 2011 года она была ведущей вручения наград Women in Film Crystal + Lucy Awards. В фильме также снимались Кристен Уиг, Роуз Бирн, Майя Рудольф, Венди Маклендон-Кови, Элли Кемпер, а также муж актрисы — Бен Фальконе. Маккарти получила похвалу от критиков за выступление в картине. Так, к примеру, критик Дэвид Денби из The New Yorker в своем обзоре к фильму сказал, что выступление Маккарти самое смешное, что было в фильме, обозреватель из Christian Science Monitor также благоприятно отметил яркое выступление актрисы, сказав, что она имеет лучшую сюжетную линию в фильме, а между тем Лу Люменик из New York Post дал отрицательный отзыв фильму в целом, заявив, что он не смешной, и его просмотр он сравнил с пятью часами подготовки к свадьбе. Маккарти выиграла несколько наград за свою роль. Она получила премии «Общества кинокритиков Бостона», а также Лас-Вегаса, Нью-Йорка и Вашингтона в категориях «Лучшая актриса второго плана». Маккартни также номинирована на премии «Оскар за лучшую женскую роль второго плана», «Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль второго плана» и «BAFTA за лучшую женскую роль второго плана» за роль в фильме.

Осенью 2011 года Маккарти выступила как ведущая и актриса в популярном комедийном шоу Saturday Night Live. Эпизод Melissa McCarthy/Lady Antebellum вышел первого октября.

Последующая карьера 
В 2012 году Маккарти получила сразу две номинации на премию «Эмми». Первую как «Лучшая актриса в комедийном сериале» за роль в ситкоме «Майк и Молли», а вторую в категории «Лучшая приглашённая актриса в комедийном сериале» за выступление в шоу «Субботним вечером в прямом эфире».

Летом 2011 года она снялась в фильме Джадда Апатоу «Любовь по-взрослому», который является спин-оффом комедии 2007 года «Немножко беременна». Картина вышла во второй половине 2012 года. Маккарти также выступила в качестве продюсера и одного из создателей пилота комедийного сериала для канала CBS, повествующем о женщине, в возрасте за сорок, которую настигает кризис среднего возраста. В мае 2011 года она продала сценарий для фильма Tammy студии Paramount Pictures. Было объявлено, что актриса будет играть главную роль в фильме «Тэмми» производства студии New Line Cinema. Маккарти является автором сценария, продюсером, и исполнительницей ведущей роли. Фильм вышел летом 2014 года и несмотря на негативные отзывы на сценарий собрал более ста миллионов в прокате.

Маккарти исполнила главную роль в фильме «Поймай толстуху, если сможешь» студии Universal Pictures с бюджетом в 35 млн долларов, съемки которого проходили весной 2012 года, а в прокат он был выпущен в феврале 2013 года. Хотя фильм был встречен в большей степени негативными отзывами от критиков, большинство из них хвалили игру актрисы и отмечали, что она является единственной яркой частью картины. Широкий резонанс в прессе вызвало крайне сексистское высказывание скандального критика  из газеты The New York Observer, который в своем отзыве обозвал Маккарти «бегемотом» и «трактором-гигантом». Рид оскорбил не только Маккарти, но и всех актрис нестандартных размеров, заявив, что «На экране мы можем терпеть уродливого мужчину если он смешной, но женщина должна быть привлекательной и талантливой (именно в таком порядке), чтобы играть главную роль». Рида вскоре после этого заявления резко раскритиковали такие издания как The Huffington Post и TV Guide.

Летом 2012 года Маккарти снялась наравне с Сандрой Буллок в фильме режиссёра Пола Фига о двух женщинах-копах «Копы в юбках». Фильм был выпущен в прокат в июне 2013 года и собрал в прокате 230 миллионов.

В начале февраля 2013 года было объявлено, что Мелисса Маккарти вместе со своим мужем основали собственную компанию под названием On the Day и продала сразу три кинофильма студиям Universal и Fox. Все три фильма продюсировались актрисой, а в одном из них она сыграла главную роль. Комедия «Тэмми» стала первым проектом её компании. Бюджет проекта составил лишь $20 миллионов, тогда как Маккарти, гонорар которой приблизился к отметке в $10 миллионов за фильм, согласилась на меньший в обмен на значительный процент от прибыли. Также в 2014 году она сыграла главную женскую роль в комедийной драме «Святой Винсент». Фильм и смена амплуа актрисы были благоприятно встречены критиками. Также Маккарти исполнила главную роль в комедии «Шпион», в третий раз работая с режиссёром Полом Фигом.

Маккарти написала сценарий и выступила продюсером фильма «Большой босс», который вышел в прокат в апреле 2016 года. Фильм рассказывает о женщине, которая садится в тюрьму за инсайдерскую торговлю, однако по окончании срока получает второй шанс. В январе 2015 года также было объявлено, что она исполнит одну из центральных ролей в перезагрузке фильма «Охотники за привидениями» режиссёра Пола Фига, где также снимаются Кристен Уиг, Лесли Джонс Кейт Маккиннон. Фильм вышел на экраны в июле 2016 года. Также Маккарти сыграет роль феи Динь-Динь в планируемой приключенческой сказке режиссёра Шона Леви. Она также является продюсером фильма.

В мае 2017 года было объявлено, что МакКарти исполнит главную роль в предстоящей комедии «Игрушки для взрослых», а также примет участие в написании сценария фильма. Картина выходит в российский прокат 27 сентября 2018 года.

Личная жизнь 

8 октября 2005 года актриса вышла замуж за своего давнего друга Бена Фальконе, также актёра и участника комедийной труппы The Groundlings. 5 мая 2007 года у супругов родилась дочь Вивиан. Период беременности Маккарти пришёлся на съёмки последних эпизодов телесериала «Девочки Гилмор», где по сюжету Сьюки Сент-Джеймс была беременна, так что это не приостановило работу актрисы в проекте.

В марте 2010 года у Маккарти и Фальконе появилась вторая дочь, которая приняла участие в съёмках фильма «План Б». В настоящее время актриса живёт в Лос-Анджелесе, с мужем и двумя дочерьми.

После победы на вручении премии «Эмми» и выступления в SNL, актриса появилась на обложке журнала Entertainment Weekly в образе королевы Великобритании, Елизаветы II, с заголовком «Новая Королева комедии». Появление актрисы с нестандартными внешними данными на обложке столь известного издания вызвало широкое освещение в средствах массовой информации. Блогер модного журнала Marie Claire ранее дал весьма критичный отзыв о фигуре Маккарти, после чего обозреватель сайта Celebitchy назвал его сумасшедшим. Чуть раньше актриса появилась на обложке журнала The Hollywood Reporter, в интервью которому рассказала о своих предстоящих проектах.

В 2011 году она выступила дизайнером линии модной одежды для полных женщин. Как говорит сама актриса, она не беспокоится из-за своего лишнего веса, однако в последнее время старается работать над своим телом. В интервью TV Guide она сказала: «Я была гораздо худее до рождения второго ребёнка, я все ещё работаю над своей фигурой». Тем не менее она говорит, что не собирается лезть из кожи вон чтобы похудеть; «У меня есть много других забот, я буду продолжать работать над собой, но я не могу тратить на это все своё время».

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Награды и номинации 

Источники:

Примечания

Ссылки 

Комедиантки США
Сценаристки США
Киноактрисы США
Выпускники Университета Южного Иллинойса в Карбондейле